«Eat My Heart Out» — дебютний альбом поп-панк гурту «The Dollyrots». Альбом був випущений 28 вересня 2004 року на «Lookout Records». До альбому увійшли 13 композицій, з яких 3 сингли: «New College», «Promised Call» та «Kick Me to the Curb». До пісень «New College» та «Kick Me to the Curb» у 2004 році були відзняті перші відеокліпи.

Обкладинка 
Гурт «The Dollyrots» вважає одним з своїх символів кролика, тому на деяких обкладинках альбомів та синглів вони зображують саме його. На першій кролика зображено на жовтому фоні.

Список композицій

Примітки

Посилання 
 
 

Альбоми The Dollyrots
Англомовні музичні альбоми